Tills döden skiljer oss åt kan syfta på:

 Tills döden skiljer oss åt (1950) – en amerikansk film
 Tills döden skiljer oss åt (1986) – en amerikansk film
 Tills döden skiljer oss åt (1990) – en svensk film
 Tills döden skiljer oss åt (1991) – en amerikansk film
 Tills döden skiljer oss åt (1992) – en fransk/amerikansk film
 Tills döden skiljer oss åt (1993) – en amerikansk film
 Tills döden skiljer oss åt (1999, Storbritannien) – en brittisk film
 Tills döden skiljer oss åt (1999, Sverige) – en svensk film
 Tills döden skiljer oss åt (2005) – en svensk film
 Tills döden skiljer oss åt (2007) – en dansk film
 Tills döden skiljer oss åt (2014) – amerikansk film i regi av Peter Askin. Originaltitel A Good Marriage.
 Tills döden skiljer oss åt (musikalbum) – ett musikalbum av Ida Redig
 Tills döden skiljer oss åt (TV-serie) – ett svenskt kriminalprogram 2022–